Гелен (; ; ):
 Гелен — персонаж древнегреческой мифологии.
 Гелен — сын эпирского царя Пирра.
 Гелен — город в нидерландской общине Ситтард-Гелен.
 Гёлен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 (1872) Гелен — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

Персоналии 
 Гелен, Адольф (1875—1915) — немецкий химик, издатель.
 Гелен, Арнольд (1904—1976) — немецкий философ и социолог.
 Гелен, Рейнхард (1902—1979) — генерал-майор вермахта, основатель «Организации Гелена».

См. также 
 Геллен
 Организация Гелена
 Ситтард-Гелен